Ах — многозначный термин. Ввиду совпадения букв различных алфавитов по написанию, может быть два варианта написания: латиницей и кириллицей.

Кириллица 
Ах, АХ
 Ах — герой мультфильмов «Ох и Ах идут в поход», «Ох и Ах»
Ах (душа) — одна из составных частей человека в религии древних египтян.

Персоналии 
 Нарцисс Каспар Ах — немецкий психолог.

География 
 Ах  — посёлок в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Ах — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Ах (приток Аммера) — река в Германии.
 Ах (приток Блау) — река в Германии.
 Ах — приток Конды в ХМАО.
 Ах — приток Конды в ХМАО.
 Ах — приток Конды в ХМАО, протекает через ряд озёр, в том числе Леушинский Туман.

Латиница 
Ax, AX читается как «акс», «экс».

 Citroën AX — марка французской авто, выпускалась Ситроеном с 1986 по 1998.
 AX — сокращение для American Express
 AX — 2-буквенный ISO-код для Аландских островов.
 .ax — национальный домен верхнего уровня для Аландских островов.
 F-Zero AX — аркадная видеоигра.
 Эмануэль Акс () — пианист.
   — математик.
 AX (от ) — название 16-битного регистра x86-совместимых процессоров. 32-битная его версия была названа EAX.
 AX.25 — протокол передачи данных.

См. также 
 Акс
 AH